INTA ist die Abkürzung für:
 Ausschuss für internationalen Handel des Europäischen Parlaments
 Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, spanische Weltraumorganisation und Prüfungsorganisation
 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, landwirtschaftliche Forschungseinrichtung, Argentinien
 International New Thought Alliance, Dachorganisation  neugeistiger Gruppierungen
 INTA. Interreligiöses Forum, Zeitschrift

Inta ist ein litauischer männlicher Familienname:
 Klemas Inta (*  1941), litauischer Politiker

Siehe auch:
 INTA-255, Höhenforschungsrakete der spanischen Weltraumorganisation INTA
 INTA-300, Höhenforschungsrakete der spanischen Weltraumorganisation INTA

INTA